Gregory Peck (1916–2003) w trwającej 62 lata karierze występował w filmach, radiu, telewizji oraz na scenie. Pojawił się w 55 produkcjach fabularnych. Pięciokrotnie nominowany był do nagrody Akademii Filmowej i sześciokrotnie do Złotego Globu, z czego zdobył jednego Oscara i trzy nagrody Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Peck uznawany jest za jednego z najwybitniejszych aktorów „Złotej Ery Hollywood”.

Karierę sceniczną rozpoczął na początku lat 40. XX wieku. W 1941 wystąpił w spektaklu produkowanym przez Katharine Cornell The Doctor’s Dilemma, autorstwa George’a Bernarda Shawa, która wystawiana była między innymi na Broadwayu. Cechował się nienaganną dykcją, którą trenował we wczesnych latach w teatrze pod kierownictwem Guthriego McClintica.

Zadebiutował rolą Vladimira w propagandowym dramacie wojennym Dni chwały (1944, reż. Jacques Tourneur). Do ważniejszych produkcji aktora z lat 40. zalicza się: dramat Klucze królestwa (1944, reż. John Stahl), który przyniósł mu pierwszą nominację do nagrody Akademii Filmowej, psychologiczny dreszczowiec noir Urzeczona (1945, reż. Alfred Hitchcock), familijny Roczniak (1946, reż. Clarence Brown), za występ w którym uzyskał drugą nominację do nagrody Akademii Filmowej, western Pojedynek w słońcu (1946, reż. King Vidor), dramat społeczny Dżentelmeńska umowa (1947, reż. Elia Kazan), za kreację w którym został po raz trzeci z rzędu wyróżniony nominacją do nagrody Akademii Filmowej, kryminalny dramat sądowy Akt oskarżenia (1947, reż. Alfred Hitchcock) oraz dramat wojenny Z jasnego nieba (1949, reż. Henry King). Występ w ostatnim z nich przyniósł mu czwartą nominację do nagrody Akademii Filmowej.

W latach 50. Peck występował również w komediach romantycznych – Rzymskie wakacje (1953, reż. William Wyler) z Audrey Hepburn i Żona modna (1957, reż. Vincente Minnelli) u boku Lauren Bacall. Kluczowe role w jego dorobku stanowiły także kreacje w westernach Jim Ringo (1950, reż. Henry King), Bravados (1958, reż. Henry King) i Biały Kanion (1958, reż. William Wyler). W latach 60. stworzył pamiętne role w filmie wojennym Działa Navarony (1961, reż. J. Lee Thompson), dreszczowcu noir Przylądek strachu (1962, reż. J. Lee Thompson) i w dramacie obyczajowym Zabić drozda (1962, reż. Robert Mulligan). Za kreację Atticusa Fincha w ostatnim z filmów Peck został uhonorowany nagrodą Akademii Filmowej dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, Złotym Globem dla najlepszego aktora w filmie dramatycznym i Davidem di Donatello dla najlepszego aktora zagranicznego. W latach 70. i 80. Peck wystąpił w takich produkcjach, jak Omen (1976, reż. Richard Donner), Generał MacArthur (1977, reż. Joseph Sargent), Chłopcy z Brazylii (1978, reż. Franklin J. Schaffner) i Wilki morskie (1980, reż. Andrew V. McLaglen). Za role Douglasa MacArthura i Josefa Mengele nominowany był do Złotego Globu.

W 1947 oraz 1952 Peck notowany był w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych amerykańskich aktorów. Czternaście filmów z jego udziałem było zestawianych w pierwszej dziesiątce podsumowań roku w box offisie, z czego Dawid i Betszeba (1951), Działa Navarony (1961) i Jak zdobywano Dziki Zachód (1962) osiągały najwyższą pozycję. Dwadzieścia pięć filmów, w których Peck wziął udział, nominowanych było przynajmniej do jednego Oscara, a dwanaście z nich zdobyło co najmniej jedną statuetkę. Dwadzieścia sześć produkcji z udziałem aktora, po uwzględnieniu inflacji, przekroczyło sumę stu milionów dolarów dochodu z biletów na rynku krajowym.

Filmografia

Telewizja

Radio

Scena 

Gregory Peck zadebiutował na scenie podczas ostatniego roku nauki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Zachęcony przez dyrektora tamtejszego Little Theater, Edwina Duerra, wystąpił w pięciu spektaklach. Latem 1940 został wybrany do pracy w Barter Theatre w Abingdon, gdzie w trakcie letniego sezonu zagrał w czternastu sztukach, w tym m.in. w On Earth As It Is, Family Portrait i tragedii Edward II Christophera Marlowe’a. Po ukończeniu nauki w Neighborhood Playhouse School of the Theatre w 1941 dołączył do trupy Sanforda Meisnera. Jesienią tego samego roku zaczął regularnie występować w nowojorskich teatrach, a w 1942 zadebiutował w głównej roli na Broadwayu w sztuce The Morning Star.

Zobacz też 
 Lista nagród i wyróżnień Gregory’ego Pecka

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona aktora 
 
 

Peck